Kecskés László (1913–1995) helytörténész
Kecskés László (?) operatőr
Kecskés László (1921) ügyvéd
Kecskés László (1953) jogász